Rolltreppe abwärts steht für:

 Rolltreppe abwärts (Roman), Jugendroman von 1970 von Hans Georg Noack
 Rolltreppe abwärts (Film), Verfilmung des Buchs von 2005 von Dustin Loose